Селајна има више значења:
 Селајна (Тексас)
 Селајна (Охајо)
 Селајна (Тенеси)